Max Schwall ist der Name folgender Personen:

* Max Schwall (Pfarrer) (1894–1958), deutscher Pfarrer und Pädagoge 
 Max Schwall (Fußballspieler) (* 1932), deutscher Fußballspieler